Willisau (district), een district in het Zwitserse kanton Luzern.
Willisau (gemeente), een gemeente gelegen in dat district.